Schaliënhof (Eggewaartskapelle), een historische hoeve in Eggewaartskapelle, deelgemeente van de Belgische stad Veurne
 Schaliënhof (Velzeke), een historische hoeve in het Belgisch dorp Velzeke
 Schaliënhof (Vichte), een historische hoeve in het Belgisch dorp Vichte